Euroliga (eng.: Euroleague) može značiti:
 FIBA Euroliga, europsko košarkaško natjecanje
 LEN Euroliga, europsko vaterpolsko natjecanje
 UEFA Euroliga, često skraćeni naziv za UEFA Europsku ligu, europsko nogometno natjecanje